Амброзио () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Амброзио, Джованни (ок.1420—1484) — хореограф, мастер танца эпохи Итальянского Возрождения.
 Амброзио, Витторио (1879—1958) — итальянский военный деятель, генерал армии.
 См. также 
 Амброзия
 Амбросио
 Д’Амброзио